Učená společnost steht für:

 Učená společnost, siehe Gelehrte Gesellschaft (Prag)
 Učená společnost České republiky, siehe Gelehrte Gesellschaft der Tschechischen Republik